

Musica 
 Quietus – album degli Evoken del 2001
 Quietus (Silent Reverie) – singolo degli Epica del 2005, dall'album Consign to Oblivion
 Quietus – traccia dellNo Exit dei Fates Warning del 2007

Onomastica 
 Quietus – cognomen romano